Чола царство, некадашња држава у јужној Индији
 Чола (историјска провинција), некадашња провинција у Кореји
 Северна Чола, провинција у Јужној Кореји
 Јужна Чола, провинција у Јужној Кореји